Phaeochoraceae är en familj av svampar. Phaeochoraceae ingår i ordningen Phyllachorales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeochoraceae